Plusieurs sous-marins ont porté le nom de Narval, d'après le cétacé du même nom :

Dans la Marine française 
 le , lancé en 1899, mis au point par Maxime Laubeuf et pionnier du genre ;
 le , de la classe Requin lancé en 1925. Il rejoint les Forces navales françaises libres et coule en 1940 sur une mine ;
 le Narval (T4), ex-sous-marin italien Bronzo (Classe Platino), capturé par la Royal Navy le 12 juillet 1943 et transféré aux Forces navales françaises libres en 1944 ;
 le , navire de tête de sa classe, en service de 1957 à 1986.

Dans d'autres marines 
 le NRP Narval, un sous-marin de la Marine portugaise, ex-
 le Narval, un sous-marin de classe Daphné de la Marine espagnole.

Nom de bateau de la Marine française
Nom de bateau de la Marine espagnole